Нина Димитрова Панайотова (Враца, 5. децембар 1963), познатија као Екстра Нина, бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Обичам те}- (1994)
 -{Ново начало}- (1995)
 -{Животе мой}- (1996)
 -{Любов в клетка}- (1997)
 -{Затвори очи}- (1997)
 -{Вечна измама}- (1998)
 -{The Best Ballads}- (1999)
 -{Екстра жена}- (1999)
 -{Бяла Калина}- (2000)
 -{Долу маските}- (2000)
 -{9-ят елемент}- (2001)
 -{Позволи ми}- (2003)
 -{Оттук започва любовта}- (2004)
 -{The Best – Любовница}- (2005)
 -{Македонска сватба}- (2007)
 -{Мъжко момиче}- (2008)
 -{Белязани с любов}- (2016)
 -{Мома варналийка}- (2019)

Спотови

Спотови на страним језицима

Фолк спотови

Тв верзије 

Рођени 1963.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи